Golgotha – nome inglese e francese del Calvario, luogo dove fu crocifisso Gesù
 Golgota (Golgotha) – film del 1935 diretto da Julien Duvivier
 Golgotha – album degli W.A.S.P. del 2015
 Golgotha – album dei With Blood Comes Cleansing del 2006